Amerikai Egyesült Államok
 Necanicum, folyó Oregon államban
 Necanicum, kísértetváros Oregon államban